Игрушкин — русская фамилия. Известные носители:
 Игрушкин, Иоанн Антипович (1943) — епископ старообрядческой Курской епископии с титулом епископ Ахтарский и Азово-Черноморский.
 Игрушкин, Николай Анатольевич (1965) — российский самбист и дзюдоист, Заслуженный мастер спорта России.